Příjmení Noriega nosí více významných osobností:

 Adela Noriega (* 1969) – mexická herečka
 Carlos Ismael Noriega (* 1959) – americký pilot a kosmonaut
 Manuel Noriega (1934–2017) – panamský generál a samozvaný diktátor v letech 1983-1989

Externí odkazy